Stade marocain est un nom de club sportif notamment porté par :
 Stade marocain, club de football ;
 Stade marocain, club de handball.